Bogdan Minciunescu (n. 19 mai 1983, Pitesti, Argeș, România) este un politician român, În luna ianuarie 2022, acesta a fost numit în funcția de Subprefect al județului Argeș de către Guvernul Nicolae Ciucă.
A urmat cursurile Facultății de Drept a Universității din Alba Iulia, Facultătii de Finanțte, Bănci si Contabilitate, Pitesti și cursurile Universității Tehnice din Compeigne, Franța, Inginerie Automobile 
În Lista la Camera Deputaților la alegerile legislative din 2020 iar  în perioada 2021-2022 a fost  consilier local Primăria Mioveni, Argeș. În prezent, ocupă funcția de Subprefect al Argeșului.

Note 
Politcian

Vezi și

Legături externe